Radics István (Стеван Радић) (1863–1917) magyarországi szerb író, pedagógus
 Stjepan Radić (1871–1928) – horvát politikus, a Horvát Parasztpárt első elnöke
 Radics István (1929–2008) – festő- és grafikusművész